Baños kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Termas de Río Hondo, kommunhuvudort, Santiago del Estero,

Ecuador 

 Baños, Azuay, ort, 
 Baños de Agua Santa, ort, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Ecuadorförgreningar